5M steht für:
 Hi Fly Malta (IATA-Code), maltesische Charterfluggesellschaft
 Sibaviatrans (IATA-Code), ehemalige russische Fluggesellschaft

Siehe auch:
 M5

5M